Кайлы — упразднённый посёлок в Куйбышевском районе Новосибирской области. Входил в состав Осиновского сельсовета. Исключен из учетных данных в 2013 г.

География 
Площадь посёлка — 34 гектара.

Население

Инфраструктура 
В посёлке по данным на 2007 год отсутствует социальная инфраструктура.

Примечания 

Населённые пункты Куйбышевского района (Новосибирская область)